18-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1978 () проводился в городе Су-Сент-Мари (Онтарио) c 26 февраля по 2 марта 1978 года. В провинции Онтарио чемпионат проводился в 3-й раз, в городе Су-Сент-Мари — впервые.

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Cathy Pidzarko; для самой команды это была 1-я победа в чемпионатах). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (скип 	Пенни Ларок), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Betty Cole).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Rosters - STOH - Soudog's Curling History Site

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1978

1978
Спортивные соревнования в Онтарио
Спорт в Канаде в 1978 году
Февраль 1978 года
Март 1978 года